Green Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Green Township (Grant County, Indiana)
 Green Township (Hancock County, Indiana)
 Green Township (Madison County, Indiana)
 Green Township (Marshall County, Indiana)
 Green Township (Morgan County, Indiana)
 Green Township (Noble County, Indiana)
 Green Township (Randolph County, Indiana)
 Green Township (Wayne County, Indiana)
 Green Township (Fremont County, Iowa)
 Green Township (Wapello County, Iowa)
 Green Township (Kansas)
 Green Township (Michigan)
 Green Township (Hickory County, Missouri)
 Green Township (Lawrence County, Missouri)
 Green Township (Livingston County, Missouri)
 Green Township (Nodaway County, Missouri)
 Green Township (Platte County, Missouri)
 Green Township (Nebraska)
 Green Township (New Jersey)
 Green Township (North Dakota)
 Green Township (Adams County, Ohio)
 Green Township (Ashland County, Ohio)
 Green Township (Brown County, Ohio)
 Green Township (Clark County, Ohio)
 Green Township (Clinton County, Ohio)
 Green Township (Fayette County, Ohio)
 Green Township (Gallia County, Ohio)
 Green Township (Hamilton County, Ohio)
 Green Township (Harrison County, Ohio)
 Green Township (Hocking County, Ohio)
 Green Township (Mahoning County, Ohio)
 Green Township (Monroe County, Ohio)
 Green Township (Ross County, Ohio)
 Green Township (Scioto County, Ohio)
 Green Township (Shelby County, Ohio)
 Green Township (Wayne County, Ohio)
 Green Township (Forest County, Pennsylvania)
 Green Township (Indiana County, Pennsylvania)

Siehe auch:
 Greene Township